Хан-Юнис — многозначный термин.

 Хан-Юнис  — город в Палестинской автономии.
 Хан-Юнис — одна из провинций Палестинской автономии.